Сокращение УДС может означать:
 Улично-дорожная сеть — совокупность всех улиц и дорог населённого пункта.
  — метод медицинского исследования.
 Универсальный дворец спорта:
 УДС «Крылья Советов», Москва.
 УДС «Молот», Пермь.
 Уфимская духовная семинария
 Универсальный деревообрабатывающий станок — деревообрабатывающий станок, выполняющий две (пиление/строгание) и более функций.
Уровень достаточности средств — финансовый термин для брокерского счёта. Используется при маржинальной торговле. УДС < 1 – близость к принудительному закрытию позиции (margin call). УДС < 0 – принудительное закрытие.

См. также 
 UDS